RFC Sérésien is of was de naam van twee voetbalclubs:
 Tot 1996: RFC Seraing, met stamnummer 17, heette vroeger RFC Sérésien en hield op te bestaan in 1996.
 Vanaf 2006: RFC Sérésien, met stamnummer 23, heette vroeger RFC Bressoux en later Seraing RUL, en heette vanaf 2006 RFC Sérésien